Сан Агустин Аматенго има више значења:

 Општина Сан Агустин Аматенго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Аматенго (Сан Агустин Аматенго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику